Multipla est un terme italien signifiant multiple et désignant également deux véhicules automobiles du constructeur italien Fiat : 
 Fiat 600 Multipla (1956) ;
 Fiat Multipla, monospace à six places (1998).